Alain Pichon, né le 21 septembre 1962, est un homme politique français. Il est depuis 2020 le président du conseil départemental de la Vienne, en remplacement de Bruno Belin, élu au Sénat. 

Président de conseil départemental
Conseiller départemental de la Vienne
Maire de la Vienne
Naissance en septembre 1962